Die Mestaruussarja 1979 war die 49. Spielzeit der finnische Fußballmeisterschaft seit deren Einführung im Jahre 1930. Sie wurde unter zwölf Mannschaften in einem kombinierten System aus einer Hauptrunde mit Hin- und Rückrunde sowie einer anschließenden Meisterschafts- bzw. Relegationsrunde ausgespielt. Meister wurde Oulun Palloseura vor Kuopion PS.

Teilnehmende Mannschaften

Hauptrunde

Tabelle

Kreuztabelle

Meisterschaftsrunde 
Die ersten acht Mannschaften der Hauptrunde spielten in einer einfachen Runde den Meister und Teilnehmer für den UEFA-Pokal aus. Die Ergebnisse aus der Vorrunde wurden übernommen.

Relegationsrunde 
Die vier schlechtesten Mannschaften der Mestaruussarja und die vier besten Mannschaften der I divisioona (mit * gekennzeichnet) nahmen an der Relegationsrunde teil. Die Mannschaften erhielten Zusatzpunkte für ihre Platzierungen in den vorangegangenen Wettbewerben. Die neunt- bis zwölftplatzierten Mannschaften der Mestaruussarja-Hauptrunde erhielten vier, drei, zwei und einen Zusatzpunkt. Die gleiche Rangfolge galt für die vier besten Zweitligisten (1. Platz = 4 Punkte, 2. Platz = 3 Punkte usw.).

Tabelle

Meistermannschaft 
Folgende Spieler gehörten der Meistermannschaft Oulun Palloseura an:

 Jukka Rantanen, Aki Lahtinen, Ari Heikkinen, Leo Houtsonen, Soini Puotiniemi, Pekka Parviainen, Matti Ahonen, Eero Rissanen, Pentti Väisänen, Matti Eskelinen, Juhani Himanka, Seppo Pyykkö, Ari Jalasvaara, Keith Armstrong, Jouni Kekolahti. Trainer: Jukka Tiitinen.

Torschützenkönig 
Atik Ismail (HJK) und Heikki Suhonen (TPS) wurden mit 15 Toren Torschützenkönige der Mestaruussarja 1979.

Fußballpokal 
Ilves Tampere bezwang im Finale des finnischen Fußballpokals im Olympiastadion Helsinki am 21. Oktober 1979 Turku PS mit 2:0

Internationales Abschneiden 
 Meister Oulun Palloseura (Landesmeisterpokal)
 1. Runde: 1:1 und 1:10 gegen  FC Liverpool
 Vizemeister Kuopion PS (UEFA-Pokal)
 1. Runde: 0:7 und 0:7 gegen  AS Saint-Étienne
 Pokalsieger Ilves Tampere (Pokalsiegerpokal)
 1. Runde: 1:3 und 2:4 gegen  Feyenoord Rotterdam

Weblinks 
 Finland - List of League First Level Tables RSSSF
 Championship 1979

Einzelnachweise 

	

Fußballsaison 1979
1979